Colonești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Colonești (Bacău)
 Colonești (Olt)